Бадд () — мужское имя, фамилия и топоним, распространённые в англоязычных странах:

Фамилия 
  (род. 1937) — британский экономист.
  (род. 1953) — канадская актриса и радиоведущая.
  (1952—2008) — канадский футболист.
 Бадд, Брайан (1977—2006) — британский военный деятель.
  (1851—1908) — американский политический деятель.
 Бадд, Дэйв (род. 1938) — американский баскетболист.
 Бадд, Зола (род. 1966) — южноафриканская и британская легкоатлетка.
 
  (1879—1962) — американский предприниматель-железнодорожник.
  (1947—1993) — английский джазовый пианист и композитор.
  (?) — австралийская актриса, снимающаяся на телевидении.
  (?) — американский учёный, автор книг по программированию.
  (род. 1941) — американский юрист.
  (1939—2014) — американский футболист.
 Бадд, Харольд (род. 1939) — американский гребец.
  (1936—2020) — американский авангардный композитор и поэт.
  (1870—1946) — американский изобретатель и предприниматель, основатель Budd company.
  (1924—2006) — американский крикетист.

Топоним 
Антарктида
 Берег Бадда — часть побережья Земли Уилкса.
  — гора на Земле Эндерби.
  — гора на Острове Херд.
  — перевал горы Бадд-Пик.
США
  — залив Пьюджет-Саунда, штат Вашингтон.
  — река в Национальном парке Йосемити, Калифорния.
Канада
  — железнодорожная станция в Манитобе.

Другое 
 Budd Company — американская машиностроительная компания, основанная Эдвардом Баддом в 1912 году.

См. также 
 
  (значения)
 БАД (значения)
 Бадди

Страницы значений:Географические объекты